Континентальные кельтские языки — современное наименование подгруппы в составе кельтских языков, ныне полностью вымерших, распространённых ранее в континентальной Европе. Континентальные кельтские языки противопоставляются островным кельтским, распространённым на Британских островах (ныне Великобритания и Ирландия), а также во французском регионе Бретань. Область распространения континентальных кельтских языков включала Галлию, Бельгию, Пиренейский полуостров, альпийскую зону (ныне Австрия, Швейцария), север Италии, территорию современной Западной и Южной Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Сербии, побережье Адриатического моря, север Греции и даже часть Малой Азии (Галатия). Носители языков были ассимилированы в первые века н. э. в основном носителями поздней латыни (легшей в основу романских языков), а также германских и славянских языков.

Ряд кельтологов считает деление кельтских языков на континентальные и островные не генетическим, а союзным, и предлагает в качестве альтернативы деление на Q-кельтские языки и P-кельтские языки (по эволюции пракельтского звука kw в начальной позиции).

Языки, засвидетельствованные памятниками 
Из десятков кельтских языков и диалектов, предположительно существовавших в античном мире, памятниками и глоссами засвидетельствованы только четыре:
 лепонтийский язык (VII—III вв. до н. э.) существовал на южной оконечности Альп. Нередко, наряду с галатским языком, рассматривается как ранний диалект галльского языка. Представлен рядом надписей и топонимов.
 галльский язык (III в. до н. э. — около VII в.н. э.) был распространён на территории Галлии. Отмечено два диалекта: цизальпинский (со стороны Италии) и трансальпинский (со стороны Франции). Представлен рядом надписей, а также сохранившимися у классических авторов топонимами и наименованиями племён. Возможно, является субстратом для бретонского языка.
 галатский язык (III в. до н. э. — IV в. н. э.) был распространён в Галатии — исторической области Малой Азии близ нынешнего города Анкара. Классические авторы отмечали близость данного языка к галльскому.
 испано-кельтские языки:
 кельтиберский язык (исчез до I в. до н. э.) — существовал на северо-востоке древней Иберии, между реками Дуэро, Тахо, Хукар, Турия и Эбро. Засвидетельствован примерно 200 надписей иберским письмом и топонимами.
 галлекский язык засвидетельствован лишь фрагментарными глоссами (топонимами, именами собственными и др.).

С гораздо меньшей степенью уверенности к континентальным кельтским различные авторы относят ещё два языка:
 норикский язык (IV в. до н. э. — I или II в. н. э.), представленный двумя крайне краткими надписями из Австрии и Словении, а также, возможно, топонимами. Название иногда используется как обобщающее для кельтских диалектов, существовавших в центральной и восточной Европе.
 лузитанский язык (исчез до II в. н. э.), индоевропейский, но, возможно, не кельтский, хотя и сходный с ними. Ряд исследователей относят лузитанский язык к италийским. Этот язык был распространён на территории между реками Доуро и Тагус, ныне Португалия и часть Испании. Представлен немногочисленными надписями и топонимами.

Использование термина 
Термин «континентальные кельтские языки» был введён для противопоставления островным кельтским языкам. При этом, хотя большинство исследователей отмечают общность островных языков (Cowgill 1975; McCone 1991, 1992; Schrijver 1995), имеющих общие лингвистические инновации, по поводу родства континентальных кельтских языков такой же уверенности нет — скорее, данная группа является полифилетической, образованной по принципу невхождения в состав островных языков. Ввиду малочисленности сохранившегося лингвистического материала по всем континентальным кельтским языкам проведение историко-лингвистического анализа, основанного на сравнительном методе, оказывается затруднительным. Некоторые исследователи объединяют галльский язык с бриттской подгруппой в составе кельтских языков.

Большинство континентальных кельтских языков относятся к P-кельтским языкам, за исключением кельтиберского, входящего в состав Q-кельтских языков.

Бретонский язык: исключение из правила 
Хотя бретонский язык в течение более чем тысячелетия существует в континентальной Европе, его не относят к континентальным кельтским языкам. По своим характеристикам он входит в состав бриттской ветви кельтских языков, включающей также валлийский, корнский и ряд других языков, хотя в ваннских диалектах иногда предполагается наличие галльского субстрата (Galliou and Jones 1991). Франсуа Фальхюн рассматривал бретонский язык как потомок галльского, однако его точка зрения отвергается большинством лингвистов.

Примечания

Литература 
 The Celtic Languages / Ed. by M.J. Ball, E. Fife. London, N.Y., 1993, 2002 ISBN 0-415-28080-X
 
 
 
 
 
 Stifter, David (2008), Old Celtic 2008 (classroom material),